Heldmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heldmann (1688–1770), siebenbürgisch-sächsischer Germanist und Historiker
 Christian Heldmann (1808–1866), deutscher Arzt und Politiker 
 Erhard Heldmann (1908–1949), deutscher Politiker (BDV)
 Eva Heldmann (* 1951), deutsche Regisseurin 
 Fabian Heldmann (* 1987), deutscher Koch
 Friedrich Heldmann (1776–1838), deutscher Professor für Handelslehre und Kameralistik
 Hans Heinz Heldmann (1929–1995), deutscher Jurist und  Autor
 Hildegard Förster-Heldmann (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Johanna Heldmann (* 1995), deutsche Handballspielerin
 Josef Heldmann (1835–1910), deutscher Jurist, Rechtskundiger Bürgermeister von Amberg

 Konrad Heldmann (* 1940), deutscher Klassischer Philologe
 Leopold Heldman (1829–1881), Bürgermeister von Detmold
 Ulrich Heldmann (* 1964), deutscher Koch 
 Werner Heldmann (1927–2019), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Heldman